Сен-Ремимо́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Аруэ.

География 

Сен-Ремимон расположен на северо-востоке Франции в 23 км на юг от Нанси. Соседние коммуны: Кревешам на севере, Нёвиль-сюр-Мозель на востоке, Ланёввиль-деван-Байон на юге.

История 
На территории коммуны находятся следы галло-романской культуры. Впервые упоминание Сен-Ремимоне появилось в X веке.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 335 человек.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 				

Коммуны департамента Мёрт и Мозель